Groenlandese – ciò che è pertinente alla Groenlandia
 Groenlandese – appartenente al gruppo etnico dei groenlandesi
 Lingua groenlandese
 Groenlandese – razza canina